Kvalifikationen til Europamesterskabet i fodbold 2016 finder sted fra september 2014 til november 2015. Værtslandet Frankrig er automatisk kvalificeret. Fodboldturneringen skal finde de 23 andre hold som sammen med værtslandet Frankrig skal konkurrere om hvem der bliver europamester i fodbold 2016. I alt 53 UEFA medlemslande konkurrerer om at komme med til slutrunden. Gibraltar er med for første gang. Lodtrækningen fandt sted i Palais des Congrès Acropolis, Nice, den 23. februar 2014.

Kvalificerede hold 

1 Fed indikerer mesteren det år. Kursiv indikerer værten for det år.
2 Fra 1960 til 1992 deltog .
<div id="3">3 Fra 1960 til 1988 deltog .
<div id="4">4 Fra 1960 til 1988 deltog , og i 1992 .

Kvalifikation til slutrunden

Seedning 
Seedningslagene blev bekendtgjort den 24. januar 2014.

 Grupperne A–H indeholder hver et hold fra hver pot 1-6, mens gruppe I indeholder et af hold fra pot 1–5.
 På grund af fjernsynsrettigheder blev England, Tyskland, Italien, Spanien og Holland trukket i grupper med 6 hold.
 Af politiske grunde kunne Azerbaijan og Armenia (pga. uenighed om Nagorno-Karabakh), samt Spanien og Gibraltar (pga. den omdiskuterede status vedrørende Gibraltar) ikke blive trukket i samme gruppe. Modsat tidligere UEFA kvalifikationsturneringer var Rusland og Georgia blevet enige om, at de ville spille mod hinanden, hvis de ved lodtrækningen blev trukket i samme gruppe.
 Frankrig (Coeff: 30,992; Rank: 11) blev placeret i gruppen med fem hold, Gruppe I, hvilket giver værtslandet mulighed for at spille venskabskampe mod de hold der har "fridag" på disse dage. Kampene tæller ikke med i stillingen.

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Referencer 

Europamesterskabet i fodbold 2016
Fodbold i 2014
Fodbold i 2015